Jorre Verstraeten (* 4. prosince 1997 Lovaň) je belgický zápasník–judista.

Sportovní kariéra 
Vyrůstal v Heverlee na předměstí Lovaně. S judem začal v místním Judocentru v 6 letech pod vedením Reno Ruttena. Vrcholově se připravuje s valonským týmem pod vedením Frédérica Georgeryho. V belgické mužské reprezentaci se pohybuje od roku 2016 v superlehké váze do 60 kg.

Vítězství 
 2019 – 1x světový pohár (Tel Aviv)

Výsledky

Odkazy

Reference

Související články 
 Zápas v Belgii

Externí odkazy 
 Výsledky a novinky Jorre Verstraetena na Judoinside.com
 Výsledky a novinky Jorre Verstraetena na Judobase.org

Belgičtí judisté
Narození v roce 1997
Narození 4. prosince
Narození v Lovani
Žijící lidé
Muži